Op Wimbledon 2019 speelden de vrouwen van maandag 1 tot en met zaterdag 13 juli de wedstrijden in het enkelspel in de Londense wijk Wimbledon.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
De Duitse Angelique Kerber was titelverdedigster – zij was het vijfde reekshoofd. In de tweede ronde werd zij uitgeschakeld door lucky loser Lauren Davis uit de Verenigde Staten die, hinkend met een geblesseerd linker been, Kerber naar huis stuurde met 6–1 in de derde set.

De als eerste geplaatste Australische Ashleigh Barty bereikte de vierde ronde - hierin werd zij uitgeschakeld door de ongeplaatste Amerikaanse Alison Riske. Hiermee verbrak Riske Barty's onafgebroken reeks van 15 overwinningen.

De als zevende geplaatste Roemeense Simona Halep won haar tweede grandslamtitel door in de finale de als elfde geplaatste Amerikaanse Serena Williams te verslaan – de partij duurde niet langer dan 56 minuten. Het was haar 19e titel in totaal, de eerste van 2019. Williams miste opnieuw de kans om Margaret Courts record van 24 grandslamtitels te evenaren.

De als vierde geplaatste Nederlandse Kiki Bertens wist zich in de derde ronde niet te ontdoen van de Tsjechische Barbora Strýcová. In de vierde ronde wist Strýcová ook de als 21e geplaatste Belgische Elise Mertens te verslaan. De Nederlandse Lesley Kerkhove had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd, maar verloor daar haar openingspartij. Datzelfde gebeurde met de Belgische Ysaline Bonaventure. Ook haar landgenote Yanina Wickmayer had de gang door de kwalificaties moeten maken – in het hoofdtoernooi bereikte zij de tweede ronde. De rechtstreeks tot het hoofdtoernooi toegelaten Belgische dames Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens hadden eveneens de tweede ronde als eindstation.

Geplaatste speelsters 
De plaatsingslijst is gebaseerd op de WTA-ranglijst per 24 juni 2019.

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2019